Die All England 1929 fanden vom 4. bis zum 10. März 1929 in London statt. Es war die 26. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 15. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herreneinzel und Damendoppel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1929
1929
Sportveranstaltung in der City of Westminster